

Станції метрополітену 
 Молодіжна — назви ряду станцій метрополітенів.

Печери 
 Молодіжна — печера в Архангельській області Росії.
 Молодіжна — печера в Челябінській області Росії.